Het seizoen 2022 is de 35e editie van de Belgische hoogste klasse van de BAFL Elite Division.

Regulier seizoen 

* forfait

Klassement 

Legende:
 kampioen

American football in België